The Big One steht für:

 Der große Macher, Originaltitel eines Dokumentarfilms (1997) von Michael Moore
 The Big One – Das große Beben von San Francisco, britisches Dokudrama (2005)
 ein Massenunfall bei NASCAR-Rennen, siehe Liste von NASCAR-Fachausdrücken #The Big One
 The Big One (Pleasure Beach Blackpool), eine Achterbahn in Blackpool, England

Siehe auch:
 The Big One for One Drop, ein Pokerturnier